

Persone 
 Johann Waldbach  (1920-1953) – poliziotto tedesco

Geografia

Austria

Centri abitati 
 Waldbach – frazione di Eschenau im Hausruckkreis, comune nel distretto di Grieskirchen (Alta Austria)
 Waldbach – ex comune ora frazione di Waldbach-Mönichwald, comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Waldbach-Mönichwald – comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)

Corsi d'acqua 
 Waldbach – affluente del Mühlbach presso Hallstatt-Lahn (Alta Austria)

Germania

Centri abitati 
 Waldbach – ex comune ora frazione di Bretzfeld, comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)

Corsi d'acqua 
 Waldbach – affluente del Ruwer, che nasce presso Gusterath (Renania-Palatinato)
 Waldbach – affluente del Röhr (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Waldbach – ramo sorgivo dello Schwalbach nel circondario di Main-Taunus (Assia)
 Waldbach – affluente del Wertach (Baviera)
 Waldbach – affluente del Ruwer (Renania-Palatinato)